Jahrhundertbrunnen steht für:
 Jahrhundertbrunnen Essen
 Jahrhundertbrunnen (Herford)